

Страдне — озеро, , Верхньодвінський район
 Страдне — село, , Верхньодвінський район, Чапаєвська сільська рада